Бори́с Гле́бович Песко́в (1909—1944) — русский советский писатель. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился  года в Тамбове, в семье рабочего. В родном городе прошли его детство и юность. В школьные годы стал пробовать себя в литературе, начал писать стихи, рассказы, пьесы. По окончании школы поступил в Воронежский педагогический институт.

В 1931 году были опубликованы первые его рассказы. Печатать их взялись некоторые воронежские газеты, а также журнал «Подъём», в котором Песков работал после окончания института. В 1934 году его произведения были включены в воронежский «Альманах молодых писателей». Спустя два года там же, в Воронеже, была издана первая книга его рассказов; во многих из них Песков отразил тамбовские мотивы.

Осенью 1941-го писателя призвали в действующую армию. Сперва он служил солдатом-пехотинцем, потом был направлен в армейскую газету в качестве военного корреспондента. Помимо основной работы, продолжал заниматься литературным творчеством. Свои произведения отправлял с фронта в Воронеж, где в 1943 году вышла в свет очередная его книга «Из фронтового дневника». Впечатления, полученные на войне, стали основой задуманного им романа «Грудь четвёртого человека», который писатель не успел завершить.

16 сентября 1944 года в Эстонии, выполняя очередное задание редакции, Борис Песков погиб. Это произошло в районе города Тырва. Там же он и был похоронен. Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

После окончания войны воронежские литераторы собрали произведения погибшего товарища и издали несколько книг: «Избранное», «Годовые кольца» и др. В 1968 году в первом номере журнала «Подъём» были опубликованы фрагменты незавершённого романа писателя «Грудь четвёртого человека».

Сочинения 
 «Сердце бьётся» (Рассказы). — Воронеж, 1941.
 «Из фронтового дневника». — Воронеж, 1943.
 «Рассказы». — Воронеж, 1946.
 «Избранное». — Воронеж, 1951.
 «Годовые кольца» (Избранные произведения). — Воронеж, 1955
 «Грудь четвёртого человека» (Фрагменты из неоконченного романа) // Подъём. — 1968. — № 1. — С. 126—129.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (посмертно).

Примечания

Ссылки 
 29 августа — 100 лет со дня рождения Бориса Глебовича Пескова (1909—1944) . Тамбовская областная детская библиотека.
 Песков Борис Глебович. Литературная карта Тамбовского края.

Источники 
 Адпостенков, А. Песков Борис Глебович // Липецкая энцикл.: в 3-х т. — Липецк, 2001. — Т. 3. — С. 38—39.
 Голос не из хора // Подъём. — 1989. — № 10. — С. 142—144.
 Ковалкин, И. Борис Песков на боевом посту // Суровые судьбы: Очерки о героизме наших земляков в годы Великой Отечественной войны. — Воронеж, 1971. — С. 49—73.
 Кретова, О. Человек виден весь // Ольга Кретова. Жил человек: Очерки. — Воронеж, 1979. — С. 116—159.
 Мацуев, Н. Песков Борис Глебович // Мацуев, Н. Русские советские писатели. Материалы для биограф. словаря. 1917—1957. — М., 1981. — С. 170.
 Песков Борис Глебович // России Чернозёмный край. — Воронеж, 2000. — С. 635.
 Борис Глебович Песков (К 80-летию со дня рождения) // Тамб. даты. 1989 г.: рекомендат. библиогр. указатель. — Тамбов, 1988. — С. 38—39.
 Сергеенко, М. Капитан Песков: К биографии писателя // Подъём. — 1974. — № 3. — С. 104—108.

Писатели СССР
Русские писатели
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Тырва